Latakia är en flygplats i Syrien. Den ligger i den västra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Damaskus. Latakia ligger  meter över havet.

Terrängen runt Latakia är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Havet är nära Latakia åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Latakia. Närmaste större samhälle är Jablah,  kilometer söder om Latakia. 

Runt Latakia är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Syrien